Радиолампы (электронные лампы), выпускавшиеся в СССР и выпускаемые сейчас в России.

Заводы-изготовители 
Первыми и одновременно крупнейшими в России заводами являются ленинградское объединение «Светлана», которое впоследствии выпускало помимо ламп ещё множество других радиодеталей, а также Московский электроламповый завод (МЭЛЗ). Оба предприятия были основаны до Октябрьской революции, и за всё время своего существования основной продукцией их были и остаются радиолампы.
На «Светлане» производятся приёмно-усилительные и специальные радиолампы. Основной продукцией МЭЛЗ были кинескопы, но завод также выпускал и радиолампы, в частности двойные триоды 6Н8С и 6Н9С. Радиолампы общего применения также выпускали Саратовский завод приёмно-усилительных ламп, Новосибирский электровакуумный завод и Ульяновский радиоламповый завод. Лампы специального назначения выпускались и другими заводами.

Система обозначения

Начальный период 
Названия первых советских радиоламп выбирались произвольно: ПР-1 («пустотное реле первое», 1918 г.), Р-5 («реле пятое», 1922 г.), «Микро» (1923 г., название говорило о пониженном энергопотреблении лампы), «Микро ДС» («двухсеточная», 1927 г.).

Ранние системы обозначений 
С 1929 г. была введена первая единая система обозначений, в которой первая буква обозначала тип лампы, вторая (необязательная) — тип катода и цифра — номер разработки. Так, индекс СО-242 означал: специальная (в данном случае — гептод), с оксидным катодом, разработка № 242. Обозначения были малоинформативны, так как большинство новых ламп попадало в категорию «специальных». Фактически они применялись до начала 1950-х гг., пока выпускались и использовались соответствующие лампы, хотя для них к тому времени были введены и новые индексы (например, пентод СО-257 назывался также 2Ж4).

С развертыванием в 1937 г. производства ряда октальных ламп по лицензии США для них была принята особая система обозначений. В ней первый элемент — цифра, обозначающая напряжение накала в вольтах, второй — буква, обозначающая тип лампы, третий — цифра — количество электродов, выведенных на штырьки цоколя. Так, лицензионный триод с 6-вольтовым накалом обозначался 6Ф5, а пентод — 6Ф6. Такая система также была далека от совершенства, и в 1940 была предложена новая, близкая к современной (см. ниже). Из-за начавшейся войны её внедрение задержалось. Когда по ленд-лизу в страну стали поступать американская аппаратура и лампы, то их аналоги советского производства во избежание путаницы маркировали по американской системе, иногда заменяя латинские буквы кириллическими (например, 6AJ5 и 6АЖ5 — одна и та же лампа). Одновременно выпускались лампы с маркировкой 1929 и 1940 года.

Современная система обозначений 
Современная система обозначения радиоламп введена в начале 1950-х гг. (ГОСТ 5461-50) и с тех пор несколько раз уточнялась. По ней обозначение лампы состоит из пяти элементов (пятый элемент является необязательным).
Следует заметить, что для некоторых ламп старых выпусков сохранены прежние названия.

Элемент 1 — число, обозначающее округленное значение напряжения накала (у приёмно-усилительных ламп):

У генераторных ламп, бареттеров и стабилитронов — буквенный индекс, обозначающий тип лампы:

У кинескопов и осциллографических трубок — число, обозначающее диаметр или диагональ экрана в сантиметрах.

Элемент 2 — буква (или две буквы) русского алфавита, обозначающая тип электродной системы лампы (у приёмно-усилительных ламп):

Октоды обозначения не имеют, так как эти лампы не выпускались в СССР и не выпускаются ныне в России.

У электроннолучевых приборов:

У стабилитронов и бареттеров — число, обозначающее номер разработки.
У генераторных ламп второго элемента обозначения нет.

Элемент 3:
У генераторных и приёмно-усилительных ламп, кинескопов и осциллографических трубок — число, обозначающее номер разработки.
У стабилитронов и бареттеров — то же, что и 4-й элемент для приёмно-усилительных ламп.

Элемент 4:
У стабилитронов и бареттеров отсутствует.
У кинескопов и осциллографических трубок может обозначать тип люминофора, применённого для экрана (см. Кинескоп#Обозначение и маркировка).
У приёмно-усилительных ламп — буква, обозначающая конструктивное исполнение лампы:

У генераторных ламп — буква, обозначающая тип охлаждения:

У других приборов четвёртый элемент отсутствует.

Элемент 5 — характеризует особые свойства ламп. Необязателен, ставится всегда через дефис, применим только к приёмно-усилительным лампам.

В пятом элементе обозначения могут использоваться сразу несколько букв, например 6П14П-ЕВ — выходной пентод повышенной механической прочности, надёжности и повышенной долговечности.
Следует заметить, что не все обозначения ламп соответствует системе (но это бывает крайне редко), например, для лампы ГУ-72 максимальная рабочая частота — 10 МГц, а ГК-71, паспортная предельная рабочая частота которой 20 МГц, может работать на частотах до 60 МГц (а такие лампы обычно обозначаются ГУ). Также некоторые приёмно-усилительные лампы, маркируемые как выходные (1П24Б, 4П1Л, 6П3С, 6П6С, 6П7С, 6П13С, 6П20С, 6П21С, 6П31С, 6П36С, 6П41С, 6П42С, 6П44С, 6П45С и др.), могут работать как генераторные.

Типы

Диоды и кенотроны 
6Д3Д — ВЧ диод
6Д4Ж, 6Д6А — диоды, предназначенные для детектирования сигналов
6Д20П — демпферный диод, применяется в чёрно-белых телевизорах с углом отклонения луча 110 градусов

6Х2П, 6Х6С, 6Х7Б, 12Х3С — двойные диоды, применяются для детектирования сигналов

1Ц1С, 1Ц7С, 1Ц11П, 1Ц21П — высоковольтные кенотроны, применяются в узлах строчной развёртки телевизоров
2Ц2С — высоковольтный кенотрон
5Ц3С, 5Ц4М, 5Ц4С, 5Ц8С, 5Ц9С, 5Ц12П, 6Ц4П, 6Ц5С, 6Ц10П, 30Ц1М, 30Ц6С — кенотроны, применяемые в блоках питания ламповой радиоаппаратуры

Триоды и двойные триоды

Тетроды 
6Э5П, 6Э6П, 6Э12П — ВЧ тетроды

, 6П3С, 6П6С, Г-807 — выходные лучевые тетроды

6П13С, 6П36С, 6П45С — лучевые тетроды для блоков строчной развёртки телевизоров.

6П21С - лучевой тетpод с катодом пpямого накала. Цоколь октальный. Анод выведен на колпачок ввеpху баллона.

6П23П - лучевой тетpод с катодом пpямого накала. Офоpмление пальчиковое. Анод выведен на колпачок ввеpху баллона.

Пентоды 
6П14П — НЧ выходной пентод

6Ж32П — малошумящий пентод для усилителей записи/воспроизведения магнитофонов

6Р4П — двойной пентод; применялся в телевизорах

ГУ-50 — ВЧ выходной пентод

1Ж18Б, 1Ж24Б, 1Ж29Б — ВЧ стержневые пентоды

1П24Б — ВЧ выходной стержневой пентод

13Ж41С — пентод очень высокой долговечности для работы в усилителях подводных кабелей телефонной связи. Расчётная долговечность ≥ 100 000 часов, что соответствует более чем 11 годам непрерывной работы.

Гептоды 
6А7, 6А2П, 6А10П — гептоды-преобразователи для радиоприёмников.

6И1П, 6И4П — триод-гептоды. 

6Л7 — лучевая смесительная лампа.

Гептоды широко использовались в качестве преобразователя частоты в супергетеродинных приёмниках: 6A2П — в связных приёмниках, 6И1П — в радиовещательных (бытовых) приёмниках; в этом случае на триодной части 6И1П выполнялся гетеродин.

Примечания

Литература 
 Электровакуумные приборы. Справочник. Под ред. Бройде А. М. — М.-Л.:Госэнергоиздат, 1956 
 Федоров С. П. Краткий справочник по радиолампам. — М.:Военное издательство Министерства вооруженных сил СССР, 1949 
 Справочник радиолюбителя. Под ред. Кляцкина И. и Шнейдермана А. — М.:Издательство НКПТ, 1931

Ссылки 
 Электронные лампы
 Генераторные лампы
 Каталог генераторных ламп
 Алексей Погорилый. Электронные лампы